Plaats in Indonesië
 Pait (Siwalan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Pait (Kasembon), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java